Кажар () — муниципалитет во французском департаменте Ло, в регионе Юг — Пиренеи. Население — 1 099 человек (2008).

География 
Расстояние до Парижа — 490 км, до Тулузы — 105 км, до Каора — 33 км.

Известные жители 
Франсуаза Саган — французская писательница, драматург.

Примечания 

Города Франции
Ло